Palazzo Zacco al Prà a Padova
Palazzo Zacco di Santa Sofia a Padova
Palazzo Zacco a Ragusa
Palazzo Zacco a Venezia